Moloko — британский музыкальный коллектив из Шеффилда, был образован в 1994 году, распался в 2006. Состоял из композитора и инструменталиста Марка Брайдона () и вокалистки Рошин Мёрфи ().

Происхождение названия группы 
Название группы происходит из сленга «надцатых» из романа Заводной апельсин (), в котором moloko означает «смесь молока и наркотиков» (молоком называется отвар конопли в молоке, от ). Собратья по электронике из Шеффилда, группа Heaven 17 (), образовавшаяся в 1980 году, также взяли себе названием понятие из этого романа.

История группы 
Вокалистка группы Рошин Мёрфи, родом из ирландского городка Арклоу, не имела предыдущего опыта пения. У Брайдона уже были достижения в сообществе танцевальной музыки в качестве автора ремиксов и участника поп/хаус актов House Arrest () и Cloud 9 (). Они встретились на вечеринке в Шеффилде, когда Мёрфи подошла к Брайдону со словами, «Тебе нравится мой облегающий свитер? Посмотри как он сидит на мне!» () Эта фраза позже стала названием их дебютного альбома, записанного в то время когда пара встречалась.

Первые два альбома Do You Like My Tight Sweater? и I Am Not a Doctor () привлекли к себе внимание на андеграундной танцевальной сцене. Группа прорвалась в мейнстрим, когда «Sing It Back», трек с альбома I Am Not A Doctor, был ремикширован продюсером хаус-музыки Борисом Длугошем (Boris Dlugosch). Трек был хитом на Ивисе и его ремикшированная версия прорвалась в пятерку синглов Великобритании в 1999 году, при помощи психоделического видео с участием соблазняющей Мёрфи в очень короткой зеркальной «ветреной» одежде и головном уборе. «Sing It Back» в итоге была включена на 110 музыкальных сборников.

В 2000 году Moloko начали свой концертный тур и к их составу присоединились клавишник Эдди Стивенс (Eddie Stevens), гитарист Дэйв Коук (Dave Cooke) и перкуссионист Пол Слоули (Paul Slowly).

Группа также добилась успеха в чартах с композицией «The Time Is Now», первым синглом с третьего альбома Things to Make and Do. Этот альбом меньше основывается на необычных ритмах предыдущих альбомов и представляет больше органичных инструментовок.

Рошин Мёрфи и Марк Брайдон прекратили свои отношения в 2001 году. После их разрыва они записали и выпустили четвёртый студийный альбом, Statues (). Statues также являлся продолжением более традиционных инструментовок, наравне с элементами электроники с их ранних релизов. Statues объединили тему расставания пары: все песни связаны с проблемой и/или завершившимся романом.

В 2004 году Moloko выпустили концертное DVD 11,000 Clicks (), записанный на сцене в Brixton Academy. Он содержит многие из их хорошо известных песен, включая «Indigo» (), «Sing It Back», и «The Time Is Now».

После завершения тура в поддержку альбома Statues, пути участников группы Moloko разделились, Роушин начала сольную карьеру. Однако, в 2006 Мёрфи и Брайдон, вместе с постоянным гитаристом Moloko Дэйвом Куки (Dave Cooke), исполнили некоторые свои песни в акустическом варианте на радиошоу для промоушна сборника их лучших хитов Catalogue (). В то время как оба занимались сторонними проектами вне группы Moloko и не было никаких планов для Moloko, Мёрфи особо подчеркнула, что группа окончательно не распущена, и ей бы вовсе не хотелось «хоронить» проект.

15 октября 2007 года состоялся релиз второго альбома Рошин Мёрфи Overpowered, в поддержку которого было проведено европейское турне певицы.

Марк Брайдон работает над несколькими небольшими проектами в своей студии.

Дискография

Студийные альбомы 
 Do You Like My Tight Sweater? (Echo, 1995)
 I Am Not a Doctor (Echo, 1998)
 Things to Make and Do (Echo, 2000)
 Statues (Echo, 2003)

Сборники 
 All Back to Mine (Echo, 2001)
 Catalogue (Echo, 2006)

DVD 
 11000 Clicks (2004)

Примечания

Ссылки 
 Moloko в музыкальной энциклопедии Shalala

Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп
Группы электро-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2006 году
Музыкальные дуэты
Музыка Шеффилда